|}

Die Bahnstrecke Athus–Libramont ist eine Hauptbahn in den Ardennen in Belgien. Die etwa 80 km lange zweigleisige Strecke verbindet Athus über Virton und Bertrix mit Libramont. Bis auf den mit 3 kV elektrifizierten Bereich um den Bahnhof Libramont ist die Strecke komplett mit 25 kV 50 Hz Wechselstrom elektrifiziert.

Geschichte 
Eröffnet wurde die Strecke in vier Abschnitten zwischen 1877 und 1882 ausgehend von Athus:

 Athus–Signeulx am 20. Januar 1877
 Signeulx–Florenville am 26. März 1879
 Florenville–Bertrix am 20. Dezember 1880
 Bertrix–Libramont am 21. August 1882

Bis 2015 war die Ausrüstung des Abschnittes Athus–Bertrix mit ETCS geplant.

Betrieb 
Auf der Gesamtstrecke von Arlon über Athus, Virton und Betrix nach Libramont verkehrt unter der Woche im Zweistundentakt ein L-Zug. Am Wochenende wird nur der Abschnitt zwischen Virton und Libramont bedient, der Rest ist ohne Personenverkehr. Der ebenfalls im Zweistundentakt verkehrende L-Zug Libramont–Dinant verdichtet zwischen Libramont und Bertrix zum Stundentakt. Auf beiden Linien werden elektrische Triebzüge vom Typ Desiro Mainline eingesetzt. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 verkehrten Dieseltriebwagen Reihe 41 auf dieser Linie und bedienten außerdem Rodange, Luxemburg, wo sie Kopf machten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Belgien